Бенда — славянская фамилия, в старославянском языке «Бенда» означает — опора, поддержка, основа. В основном применялась для обозначения массивной вертикальной опоры моста или другого деревянного сооружения.

Известные носители фамилии

Семья чешских музыкантов XVII—XVIII вв. 
 Ян Иржи (Иоганн Георг) Бенда (1682—1757) — чешский музыкант; пять из шести его детей стали известными музыкантами.
 Франтишек (Франц) Бенда (1709—1786) — чешский скрипач и композитор, сын Яна Иржи.
 Мария Каролина Бенда-Вольф (1742—1820) — чешская певица и композитор, дочь Франтишка.
 Фридрих (Вильгельм Генрих) Бенда (1745—1814) — чешский скрипач и композитор, сын Франтишка.
 Карл Герман Генрих Бенда (1748—1836) — чешский скрипач, сын Франтишка.
 Юлиана Бенда-Рейхардт (1752—1783) — чешская певица и композитор, дочь Франтишка.
 Ян (Иоганн) Иржи Бенда (1714—1752) — чешский скрипач и композитор, сын Яна Иржи; его сочинения фальсифицировал Самуил Душкин.
 Иржи Антонин (Георг Антон) Бенда (1722—1795) — чешский композитор, скрипач и дирижёр, сын Яна Иржи.
 Фридрих Людвиг Бенда (1752—1792) — чешский композитор и скрипач, сын Иржи Антонина.
 Йозеф (Иосиф) Бенда (1724—1804) — чешский скрипач и композитор, сын Яна Иржи.
 Фридрих Эрнст Бенда (1749—1785) — чешский скрипач и клавесинист, сын Йозефа.
 Анна Франтишка (Анна Франциска) Бенда-Хаташова (1728—1781) — чешская певица (сопрано), дочь Яна Иржи.

(Наиболее значительные представители музыкального семейства — Франтишек Бенда и Иржи Антонин Бенда).

Другие известные носители фамилии 
 Бенда, Адольф (1845—1878) — чешский краевед и ювелирный мастер.
 Бенда, Алексей Федорович (1951—2015) — доктор химических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС.
 Бенда, Антал (1910—1997) — венгерский гандболист.
 Бенда, Бржетислав (1897—1983) —  чешский скульптор.
 Бенда, Бржетислав (1925—2015) —  чехословацкий учёный и политик.
 Бенда, Вацлав (1946—1999) — чешский политический деятель и математик.
 Бенда, Владислав Теодор (1873—1948) — польско-американский художник и иллюстратор.
 Бенда, Джон (род. 1947) — американский профессиональный игрок в гольф, играл на европейском турнире Seniors Tour.
 Бенда, Жюльен (1867—1956) — французский философ и писатель.
 Бенда, Иван Иванович (Ян Янович) (1879—1938) — российский и советский архитектор.
 Бенда, Кароль (1893—1942) — польский актёр и театральный режиссёр.
 Бенда, Олдрих (1924—1999) — чехословацкий учёный.
 Бенда, Роберт (1816—1899) — немецкий политик, член прусского парламента и рейхстага.
 Бенда, Франсуа (род. 1964) — швейцарский кларнетист, родившийся в Бразилии.
 Бенда, Эрнст (1925—2009) — немецкий политик и юрист, государственный деятель.
 Бенда, Ян (род. 1972) — чешско-немецкий хоккеист.
 Бенда, Ян (1897—1967) — чешский художник.

Художественная литература 
Актёр Ян Бенда — персонаж новеллы «Исчезновение актёра Бенды» Карела Чапека из его сборника «Рассказы из одного кармана» (1929).

В астрономии 
 (734) Бенда — астероид, открытый в 1912 году.

Примечания 

Музыкальные династии